Horváth Anna (1924–2005) grafikus, festő, szobrász, keramikus
 Horváth Anna (1973) erdélyi magyar politikus
 Horváth Anna (1981) magyar színésznő

Hasonló
 M. Horváth Anna (1966) festőművész	
 Horváth Sisa Anna (Horváth Anna 1981) színész